Calvin Ridley (né en 1994), joueur américain de football américain
 Daisy Ridley (née en 1992 ou 1993), actrice britannique
 Henry Nicholas Ridley (1855 - 1956), botaniste britannique
 Jasper Ridley (1920 -2004), écrivain biographe et essayiste britannique
 John Ridley (né en 1965), romancier, scénariste et réalisateur américain
 John Ridley Stroop, psychologue américain
 Mike Ridley, joueur professionnel de hockey sur glace
 Nicholas Ridley (mort en 1555), théologien anglais
 Nicholas Ridley (1929-1993), politicien conservateur britannique
 Philip Ridley (1964-), artiste, réalisateur et poète britannique
 Stevan Ridley (né en 1989), joueur américain de football américain
 Yvonne Ridley (née en 1959), journaliste britannique

Ridley est le prénom de 
 Ridley Pearson (né en 1953), écrivain américain
 Ridley Scott (né en 1937), réalisateur et producteur britannique

Cyclisme 
 Ridley Bikes, fabricant de cycles belge
 Équipe cycliste Øster Hus-Ridley

Personnage de fiction 
 Ridley, personnage de la série de jeux vidéo Metroid

Toponyme 

 Ridley, localité du comté de Cheshire en Angleterre ;
 Ridley, village situé dans le Kent.

Patronyme anglais